Beatrix es un nombre propio femenino y hace referencia a varios artículos:

Personas
 Beatrix Bloxam
 Beatrix Farrand Jones
 Beatrix Lehmann
 Beatriz de los Países Bajos
 Beatrix Potter, escritora y naturalista británica.
 Beatrix von Storch

Lugares
 Sainte-Béatrix, municipio de Lanaudière en Quebec.

Personajes ficticios
 Beatrix (personaje de videojuego), personaje del videojuego Final Fantasy IX.
 Beatrix Kiddo, La novia (Kill Bill) personaje de Kill Bill.

Además
 (83) Beatrix, asteroide nº 83.
 Conus beatrix, gastrópodo del género Conus.
 Glauconycteris beatrix, especie de murciélago.

Nombres femeninos
Nombres latinos